Fleming se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Fleming naturalist 
 James Henry Fleming
 John Fleming
 Laurence E. Fleming